Neuseeland steht für folgende geografischen Objekte:

 Neuseeland, Inselstaat im Pazifik
 Neu-Seeland, Gemeinde im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Neuseeland (Erkner), Wohnplatz von Erkner, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Neuseeland, Weiler in Rorschacherberg, St. Gallen, Schweiz
 Glückliche Reise – Neuseeland, deutscher Fernsehfilm von Hermann Leitner (1993)

Siehe auch:
 Leipziger Neuseenland